

Скрантон — місто, штат Арканзас
 Скрантон — місто, штат Айова
 Скрантон — місто, штат Канзас
 Скрантон — місто, штат Північна Дакота
 Скрантон — місто, штат Пенсільванія
 Скрантон — місто, штат Південна Кароліна

Див. також 
 Скрентон (Пенсільванія)